Az 1958-as MotoGP-világbajnokság volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság tizedik idénye. Az évad során öt kategóriában, 125, 250, 350 és 500 köbcentiméteres, valamint oldalkocsis, ugyanekkora hengerűrtartalmú motorokkal versenyezhettek.

Érdekesség, hogy az egyes géposztályok futamgyőzelmeit szinte teljes egészében kisajátította egy-egy ország. A nyolcad-és negyedlitereseknél egy kivételével az összes versenyt olasz nyerte, a 350 és 500 köbcentiméteresek versenyein pedig csak brit versenyző végzett az élen. Az oldalkocsis motorok kategóriájában minden futamgyőztes párosnál volt legalább egy német versenyző.

Érdekesség, hogy a 350-es és 500-as géposztály világbajnoka, a később Formula–1-ben is győztes John Surtees minden olyan versenyt megnyert, ahol elindult.

Versenyek

†: A Nemzetek Nagydíja keretein belül rendeztek egy 175 köbcentiméteres versenyt is, amelyet az olasz Francesco Villa nyert meg.

Végeredmény

Pontozás

Ekkor még csak az első hat helyezett kapott pontot. A végeredménybe csak a négy legjobb eredmény számított be.

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

Források 

 Büla, Maurice & Schertenleib, Jean-Claude (2001). Continental Circus 1949-2000. Chronosports S.A. 
 

MotoGP-szezonok